Kwas merkaptopropionowy (kwas sulfanylopropanowy) – może oznaczać dwa izomeryczne siarkoorganiczne związki chemiczne o wzorze C3H6O2S:
 kwas 2-merkaptopropionowy – CH3CH(SH)COOH
 kwas 3-merkaptopropionowy – HSCH2CH2COOH